Юлия Сергеевна Глушко (родилась 4 января 1990 года в Артёмовске, СССР) — израильская теннисистка украинского происхождения; победительница 17 турниров ITF (восемь — в одиночном разряде); бывшая десятая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Общая информация 
Юлия — одна из трёх детей Сергея и Ольги Глушко; у неё есть брат Александр (на три года моложе) и сестра Лина (моложе на 10 лет). Ныне и отец и мать являются теннисными тренерами (Сергей работал в спорте ещё до рождения старшей дочери).

Уроженка Донецкой области в теннисе с четырёх лет. Любимое покрытие — хард.

В 1999 году семейство Глушко иммигрировало в Израиль, где с тех пор живёт.

Спортивная карьера

Сезон 2013 
В 2013 году Юлии Глушко удалось победить на 2 турнирах серии ITF. В марте она выиграла турнир в американском городе Иннисбрук, переиграв в финале соперницу из Австрии, Патрицию Майер-Ахлайтнер со счётом 2-1 (2-6 6-0 6-4). Затем было удачно выступление в Канаде. На этот раз в финале Юлии противостояла местная теннисистка из Канады Габриэла Дабровски. Глушко оказалась сильнее и довела встречу до победы со счётом 2-0 (6-1 6-3). Такие удачное выступелния позволили Глушко ворваться в 100 лучших теннисисток мирового рейтинга WTA (91). Это лучший результат в ее карьере.

Сезон 2018 
В июле 2018 Юлии покорился канадский челленджер. Титул в городе Гранби принесла победа над первой сеянной турнира, австралийской теннисисткой, Ариной Родионовой со счётом 2-0 (6-4 6-3). По ходу турнира Юлия не отдала ни единого сета своим соперницам.

20-го декабря 2019 года Юлия объявила о завершении профессиональной карьеры.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (9)

Победы (8)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (21)

Победы (9)

Поражения (12)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Израиля